Влади́мир Богатырёв:
 Богатырёв, Владимир Александрович (род. 1951) — советский и российский режиссёр, преподаватель.
 
 Богатырёв, Владимир Петрович (1921—после 2006) — лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР.
 Богатырёв, Владимир Фёдорович (1903—1990) — советский скульптор, Народный художник Узбекской ССР.